Чемпионат Европы по регби-7 среди женщин 2003 () — первый розыгрыш чемпионата Европы по регби-7 с участием женских национальных сборных, который прошёл 23 и 24 мая 2003 года во французском городе . В турнире приняли участие 10 национальных сборных Европы: изначально планировалось участие 11 команд, однако сборная Германии снялась до начала турнира.

Первым в истории чемпионом Европы стала Испания, которая обыграла хозяек чемпионата, сборную Франции, в финале со счётом 21:12.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Чаша

Тарелка

Кубок

Итоги

Примечания

Ссылки 
 
 Women's Grand Prix Sevens Series 2003 

Чемпионаты Европы по регби-7
2003 год в регби
Международные соревнования по регби во Франции